La saison 1988 du Championnat de Norvège de football était la  de la première division norvégienne à poule unique, la Tippeligaen. Les 12 clubs jouent les uns contre les autres lors de rencontres disputées en matchs aller et retour.

C'est le Rosenborg BK qui termine en tête du championnat. C'est le  de champion de Norvège de son histoire. Le club de Trondheim réalise même le doublé Coupe-championnat en remportant la Coupe de Norvège face à Brann Bergen.

Les 12 clubs participants

Compétition

Classement 
Le système utilisé la saison dernière (jouer une séance de tirs au but en cas de match nul) est abandonné. En revanche, une autre nouveauté est mise en place : la victoire ne vaut plus 2 mais 3 points. Ainsi, le barème de points servant à établir le classement se décompose ainsi :
 Victoire : 3 points
 Match nul : 1 point
 Défaite : 0 point

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs 

|}

Barrage de promotion-relégation 
Une poule de promotion-relégation est mise en place pour déterminer le dernier club participant à la prochaine saison de Tippeligaen. Pour cela, le  de première division rencontre les clubs ayant terminé aux  et  de la . Les 3 clubs rencontrent une fois leurs 2 adversaires, le club obtenant les meilleurs résultats sur l'ensemble des rencontres est maintenu ou promu parmi l'élite.
C'est le Bryne FK,  de D1, qui joue sa place avec Hamarkameratene et l'IK Start, pensionnaires de D2.

Bilan de la saison

Voir aussi

Références

Liens internes 
 Championnat de Norvège de football

Liens externes 
  Page complète sur la saison sur RSSSF

Championnat de Norvège de football
Norvège
Sport en Norvège en 1988